Ла Лусита има више значења:

 Ла Лусита (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лусита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику